Georg Gustafsson kan syfta på:

 Georg Gustafsson (fysiker)
 Georg Gustafsson (pastor)
 Georg Gustafsson (lantmätare)